Фигуров — русская фамилия. 

Известные носители:
 Фигуров, Пётр Павлович (1859—1925) — оперный певец.
 Фигуров, Юрий Антонович (род. 1924) — советский футболист, вратарь.

См. также 
 Фигурнов
 Фигуровский